Roustabout peut désigner :
 Roustabout,  chanson titre du film Roustabout (L'Homme à tout faire).
 Roustabout,  album d'Elvis Presley sorti en 1964.